Madalena (Ceará), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Ceará
Madalena (Azoren), een gemeente in het Portugese autonome gebied en eilandengroep Azoren op het eiland Pico. 
Madalena (freguesia), een plaats in de Portugese gemeente Madalena (genoemd hierboven)
Madalena (Amarante), een plaats in de Portugese gemeente Amarante
Madalena (Chaves), een plaats in de Portugese gemeente Chaves
Madalena (Lissabon), een plaats in de Portugese gemeente Lisboa/Lissabon
Madalena (Paredes), een plaats in de Portugese gemeente Paredes
Madalena (Tomar), een plaats in de Portugese gemeente Tomar
Madalena (Vila Nova de Gaia), een plaats in de Portugese gemeente Vila Nova de Gaia
Madalena de Jolda, een plaats in de Portugese gemeente Arcos de Valdevez
Madalena do Mar, een plaats in de Portugese gemeente Ponta do Sol